Кріс Еверт і Мартіна Навратілова були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не брала участі. 

Фіорелла Боніселлі і Гейл Бенедетті виграли титул, перемігши у фіналі пару Кетлін Гартер і Гельга Мастгофф з рахунком 6–4, 1–6, 6–3.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки 

Жінки, парний розряд
1976 у жіночому тенісі